

Astronomia 

 3998 Tezuka – asteroide della fascia principale

Aziende 

 Tezuka Productions – studio d'animazione giapponese
 Tezuka Osamu Productions Doga-bu – studio d'animazione giapponese oggi conosciuto come Mushi Production

Persone 

 Katsumi Tezuka – giocatore di baseball e attore giapponese
 Osamu Tezuka – mangaka giapponese
 Satoshi Tezuka – ex calciatore giapponese
 Takashi Tezuka – programmatore e autore di videogiochi giapponese

Personaggi immaginari 

 Kunimitsu Tezuka – personaggio della serie manga ed anime Il principe del tennis
 Rin Tezuka – personaggio della visual novel Katawa Shoujo

Premi 

 Premio Tezuka- premio giapponese per manga
 Premio culturale Osamu Tezuka – riconoscimento conferito annualmente ad autori di manga